Schlotter ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schlotter (1859–1928), deutscher Rechtsanwalt und Politiker
 Eberhard Schlotter (1921–2014), deutscher Maler und Grafiker
 Georg Schlotter (1889–1915), deutscher Maler
 Gotthelf Schlotter (1922–2007), deutscher Bildhauer
 Heinrich Schlotter (1886–1964), deutscher Bildhauer, Lehrer an der Kunstgewerbeschule Hildesheim
 Horst Peter Schlotter (* 1949), deutscher Maler, Bildhauer und Objektkünstler
 Peter Schlotter (* 1945), deutscher Politikwissenschaftler
 Ralf Schlotter (* 1971), deutscher Kameramann

Siehe auch:
 Schlotterer
 Schloter